Sleeper (filme) - um filme de comédia e ficção científica dirigido e estrelado por Woody Allen e lançado em 1973
 Sleepers - um filme de drama de 1995 escritor e dirigido por Barry Levinson, baseado no livro de mesmo nome, de Lorenzo Carcaterra
 Sleeper (álbum) - o álbum de estreia da banda Everyday Sunday, lançado em 2001.
 Sleeper (revista em quadrinhos) - uma revista em quadrinhos escrita por Ed Brubaker, ilustrada por Sean Phillips e publicada entre 2003 e 2005
 Oh, Sleeper - uma banda de metalcore cristã de Ft. Worth, Texas, formada em 2006

Desambiguação